Antonio Guerrero puede referirse a:
 Antonio Guerrero (1709 – 1776), compositor y guitarrista español, autor de tonadillas y música escénica.
 Antonio Guerrero (1777-?), pintor español;
 Antonio Guerrero (1886-1966), militar mexicano;
 Antonio Guerrero Pinín (1932-), dibujante español;
 Antonio Guerrero Rodríguez (1958), espía cubano.